Ebert William Amâncio, calciatore brasiliano
Robert Taylor Santos Moraes, calciatore brasiliano
Adalberto Nunes da Silva, giocatore di calcio a 5 brasiliano